Sokolec ist der Name folgender Orte in Polen:
 Sokolec (Krzymów) in der Woiwodschaft Großpolen
 Sokolec (Szamocin) in der Woiwodschaft Großpolen
 Sokolec (Jerzmanowice-Przeginia) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Sokolec (Siedliszcze) in der Woiwodschaft Lublin
 Sokolec (Nowa Ruda) in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch
 Sokoleč, Ort in Tschechien